Làmpries (Lamprias) fou l'avi de Plutarc
 Làmpries (Lamprias) fou el germà de Plutarc, i seguidor de la filosofia peripatètica
 Làmpries, fill de Plutarc